Dulcitius ist der Name folgender Personen:

 Dulcitius (Statthalter), Statthalter unter Diokletian in Aquileia
 Dulcitius (Konsul, Ligurien und Emilia), Konsul in Ligurien und Emilia (357) 
 Dulcitius (Herzog), Herzog in Britannien (368) 
 Aelius Claudius Dulcitius, Konsul in Phönizien, Prokonsul von Asia (361–363) 
 Flavius Dulcitius, Konsul von Sizilien (zwischen 340 und 350)

Dulcitius steht für:
 Dulcitius (Drama), Drama von Hrotsvit von Gandersheim